Розанна «Роузи» Макленнан (, род. 28 августа 1988 в Кинг-Сити) — канадская гимнастка, прыгунья на батуте, двукратная чемпионка Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Прыгуны на батуте Канады
Гимнасты Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по прыжкам на батуте
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Панамериканских игр по гимнастике
Чемпионы мира по прыжкам на батуте